Составы команд на чемпионате Европы по футболу 1960 года, проходившем во Франции с 6 по 10 июля 1960 года.









Ссылки 
 RSSSF

Составы
1960